Oʻzbekiston PFL (2016) – 25. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn. Beniaminkiem była drużyna . Tytuł zdobyła drużyna Lokomotiv Taszkent - po raz pierwszy w historii rozgrywek. Tytuł króla strzelców zdobył Temurkhuja Abdukholikov, który w barwach klubu Lokomotiv Taszkent strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 

 utrzymał się w Oʻzbekiston PFL.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2016 w piłce nożnej
2016 w Uzbekistanie